Третья планета системы Медузы — фантастическая планета в звёздной системе Медузы на окраине Галактики, описана в книге «Путешествие Алисы» Кира Булычёва и экранизации этой книги — мультфильме «Тайна третьей планеты». Землеподобная планета с кислородной атмосферой, богатым растительным и животным миром, не имеющая собственной разумной жизни.
 Третья планета — художественный фильм режиссёра Александра Рогожкина

См. также 
 Тайна Третьей планеты